Jairo est un prénom

Jairo peut faire référence à:
 Jairo, un chanteur argentin (1949 -).
 Un des personnages de Hunter × Hunter.